Krosownica wizyjna – urządzenie systemu STVD, które przesyła sygnał wizyjny z kamer do monitorów lub multiplekserów.

Krosownice różnią się między sobą liczbą wejść i wyjść wizyjnych. Popularne krosownice mają 48 wejść dla kamer i 8 wyjść dla monitorów. Funkcje krosownic są programowane z własnych klawiatur lub z rezerwowego komputera, przy wykorzystaniu menu wyświetlanego na ekranie monitora lub komputera.

Bibliografia 
 Mikulik J.: Budynek inteligentny, t. II – Podstawowe Systemy bezpieczeństwa w budynkach inteligentnych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.

Technika telewizyjna
Bezpieczeństwo fizyczne